Benedikte omdirigerar hit. För kvinnonamnet, se Benedikte (namn).

Prinsessan Benedikte av Danmark (Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid), född 29 april 1944 på Amalienborg i Köpenhamn, är en dansk prinsessa. Hon är dotter till Fredrik IX av Danmark och Ingrid av Sverige samt yngre syster till drottning Margrethe II av Danmark. Prinsessan Benedike är också äldre syster till Anne-Marie, före detta drottning i Grekland, och kusin till kung Carl XVI Gustaf av Sverige.

Hon gifte sig 1968 med Prins Richard av Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934–2017), som hon har tre barn med. 

Prinsessan Benedikte är för närvarande nummer elva i tronföljden efter sin äldre systers barn och barnbarn. Hon representerar ofta sin storasyster vid officiella tillfällen.

Biografi

Uppväxt 

Prinsessan Benedikte föddes den 29 april 1944 i sina föräldrars residens Frederik VIII:s palats på slottsanläggningen Amalienborg, danska kungafamiljens huvudresidens i stadsdelen Frederiksstaden i centrala Köpenhamn. Hon var andra dotter till kronprins Fredrik och kronprinsessan Ingrid av Danmark. Hennes far var äldste son till kung kung Christian X och drottning Alexandrine av Danmark, medan hennes mor var enda dotter till kronprins Gustaf Adolf (den senare kung Gustaf VI Adolf) och hans första hustru kronprinsessan Margareta av Sverige.

Äktenskap och barn 
Hon gifte sig 3 februari 1968 i slottskapellet på Fredenborgs slott med Prins Richard av Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934–2017). 

 Prins Gustav, arvfurste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, född 12 januari 1969, gift med Carina Axelsson. (De kunde fram till 2022 inte gifta sig p.g.a. en klausul i Gustavs farfars testamente.)
 Prinsessan Alexandra av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, född 20 november 1970. Hon gifte sig den 6 juni 1998 på slottet Gråsten, Danmark, med greve Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth, född 12 juli 1967. De har två barn:
 Greve Richard von Pfeil und Klein-Ellguth, född 14 september 1999.
 Grevinnan Ingrid von Pfeil und Klein-Ellguth, född 16 augusti 2003.
 Prinsessan Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, född 2 maj 1975, gift med Alexander Johannsmann. De har ett barn:
 Konstantin Johannsmann, född 24 juli 2010.

Anfäder

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar 

Danska prinsessor
Födda 1944
Kvinnor
Levande personer
Mottagare av Finlands Vita Ros’ orden
Storkorset av första klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden